Op het Australian Open 2012 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 16 tot en met 27 januari 2012.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Gisela Dulko en Flavia Pennetta waren als vierde geplaatst maar werden in de derde ronde uitgeschakeld.

Het als eerste geplaatste team, bestaande uit de Tsjechische Květa Peschke en Katarina Srebotnik uit Slovenië, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door het ongeplaatste Russische duo Alla Koedrjavtseva en Jekaterina Makarova.

In de finale, gespeeld op 27 januari 2012, versloeg het ongeplaatste Russische koppel Svetlana Koeznetsova en Vera Zvonarjova het als elfde geplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci in drie sets.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2012